Nikki Blonsky (1988- ), actrice et chanteuse américaine,
  (1884-1941), psychologue soviétique,
Emil Blonsky, autre nom pour le personnage fictif Abomination.